Гран-при Бразилии 1987 года — стартовый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на  автодроме имени Нельсона Пике в Жакарепагуа, Бразилия. Соревнования состоялись 12 апреля 1987 года.

Гонка 

|}

Источники 
 f1news.ru

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии